Salon Niezależnych (wystawa)
 Salon Niezależnych (kabaret)